Kastelaco ima više značenja:
 Kastelaco (Alesandrija)
 Kastelaco (Asti)
 Kastelaco (Bjela)
 Kastelaco (Mantova)
 Castellazzo de' Stampi
 Kastelaco (Pavija)
 Kastelaco (Ređo Emilija)
 Kastelaco (Torino)
 Kastelaco (Trapani)